Премия Лиги Драмы () — американская театральная премия, созданная в 1922 году и присуждаемая с 1935 года, отмечающая лучшие постановки и выступления как на сценах бродвейских театров, так и на офф-бродвейских. Церемония проводится каждый год в мае, и в разных номинациях награждаются артисты, режиссёры, продюсеры и прочие деятели театра.

Первой, кто получил награду, стала актриса Кэтрин Корнелл, в 1935 году.

См. также 
 Тони
 Драма Деск
 Obie

Ссылки 
 

Театральные премии США
Появились в 1935 году в США
Награды по алфавиту